Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Upper Austria Ladies Linz 2020 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. November 2020 stattfanden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
2020